Hwayang-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Hwayang-myeon, Yeosu, socken i Yeosu, Södra Jeolla, 
 Hwayang-myeon, Seocheon-gun, socken i Seocheon-gun, Södra Chungcheong,